Името Житен носят две български села:

 Житен, област Добрич
 Житен, София-град